Дібрі́вське (до 1948 року — Молла-Елі; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.